Midlands de l'Ouest peut désigner :

 Midlands de l'Ouest (comté)
 Midlands de l'Ouest (région)
 Circonscription des West Midlands